Гран-при Испании 2000 года — пятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2000 года. Прошёл на автодроме в Каталуния-Монтмело, в Испании. Соревнования состоялись 7 мая 2000 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Мика Хаккинен 1:24,470

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Испании